Спідола (, від  — ) — латиське жіноче ім'я. 

 Спідола — героїня заснованого на народних латиських переказах епосу Андрія Пумпури про Лачплесиса, дочка Айзкраукліса. Чаклунка та відьма. 
 Спідола (підводний човен) — підводний човен латиських ВМС типу «Роніс», побудований у 1927 у Франції. Входив до складу Балтійського флоту СРСР. 
 Спідола (приймач) — марка радянських транзисторних радіоприймачів.